Thaba-Tseka (district), een district van Lesotho
Thaba-Tseka (stad), de hoofdstad van het district